MB1 ou MB-1 peut faire référence à :

Astronomie 
 (21152) 1993 MB1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (19579) 1999 MB1, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Musique 
 MB-1, une guitare électrique conçue par le luthier Hugh Manson.

Transports 
 Macchi MB1, un véhicule utilitaire triporteur du constructeur italien Macchi.